Maran („Meister“) ist der Ehrentitel besonders angesehener Rabbiner, insbesondere in der sephardischen Tradition.

Maran bezeichnet als geographischer Name:

 Maran GR, oberhalb Arosa im Kanton Graubünden, Schweiz
 Maran, ladinischer Name der Stadt Meran in Südtirol, Italien
 Maran (Distrikt), einen Distrikt in Malaysia
 Maran (Malaysia), eine Stadt in Malaysia

Maran ist der Familienname folgender Personen:

 Evar Maran (1924–1991), italienischer Schauspieler
 George Maran (1926–2011), US-amerikanischer Opernsänger der Stimmlage Tenor
 Gustav Maran (eigtl. Dolezal; 1854–1917), österreichischer Schauspieler und Komiker
 Iko Maran (1915–1999), estnischer Schriftsteller
 Joseph Maran (* 1957), deutscher Prähistorischer Archäologe
 Josie Maran (* 1978), US-amerikanisches Fotomodell
 Klaus Maran (* 1959), italienischer Segler 
 Mukundan Maran (* 1996), singapurischer Fußballspieler
 Murasoli Maran (1934–2003), indischer Politiker
 René Maran (1887–1960), französischer Schriftsteller
 Rolando Maran (* 1963), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Salomé Maran (* 2000), französischer Rugbyspielerin 
 Timo Maran (* 1975), estnischer Dichter und Semiotiker

Maran oder Māran („unser Herr“) ist der Name:
 eines Sonnengottes, siehe Hatra